Soldan bezeichnet:
 Dr. C. Soldan, deutsches Unternehmen aus der Süßwarenbranche  

Soldan oder Soldán ist der Familienname folgender Personen:
 Augusta Soldan (1826–1886), finnische Landschaftsmalerin
 Carlos Moreyra y Paz Soldán (1898–1981), peruanischer Politiker, Zweiter Vizepräsident und Premierminister 
 Christoph Soldan (* 1964), deutscher Pianist
 Edmundo Paz Soldán (* 1967), bolivianischer Erzähler
 George Soldan (1878–1945), deutscher Offizier und Militärwissenschaftler
 Karl Gustav von Soldan († 1746), preußischer Oberst
 Kurt Soldan (1891–1946), deutscher Kapellmeister und Pianist
 Louis Soldan (1920–1971), österreichischer Schauspieler und Hörspielsprecher
 Mariano Paz Soldán (1821–1886), peruanischer Historiker und Geograf
 Philipp Soldan (1500–1569), hessischer Steinmetz, Holzschnitzer, Baumeister und Maler
 Venny Soldan-Brofeldt (1863–1945), finnisch-schwedische Malerin und Bildhauerin